Köbölkút (szk. Gbelce), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Érköbölkút (rom. Cubulkut), Románia, Bihar megye
Mezőköbölkút (rom. Fântânița), Románia, Beszterce-Naszód megye
Nemesgulács-Köbölkút, Veszprém megye
Köbölkútitanyák (rom. La Curte), Románia, Beszterce-Naszód megye
Kubelkuth, egykori Vas vármegyei birtok